autorytaryzm (ustrój)
 autorytaryzm (psychologia)